Franța a participat la Jocurile Olimpice de prima ediție a Jocurilor Olimpice moderne de la Atena. Este una dintre cele trei țări care a luat parte la toate Jocurile Olimpice de vară și de iarnă. A fost de cinci ori țara-gazdă.

Jocurile găzduite

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă ca Franța a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  franceolympique.com, site-ul oficial al lotul francez la Jocurile Olimpice
  Franța la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Franței  pe Sports Reference